A 2007-es Király-kupa 38. alkalommal került megrendezésre 2007. december 22. és december 29. között. A mérkőzéseket a bangkoki Racsamangala Stadionban játszották, Thaiföldön. Négy nemzeti válogatott kapott meghívást erre a nem pénzdíjas tornára.

Résztvevők 
  (Rendező és címvédő)
 
  Irak "B" (Irak "B" válogatottját az Arbil F.C. képviseli)

Mérkőzések

Csoportmérkőzések

Döntő

Győztes

Góllövőlista 

Király-kupa
K